Cristian Onofrei – rugbista a 15 rumeno
 Dimitrie Onofrei – tenore rumeno
 Mihai Onofrei – scultore e pittore rumeno
 Octavian Onofrei – calciatore moldavo